Harrison Township (Comtat de Potter), població de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica.
 Harrison Township (Comtat de Bedford), població de Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica.